Ghione è un cognome italiano che può riferirsi a:

Emilio Ghione, attore e regista
Franco Ghione, direttore d'orchestra e compositore
Ileana Ghione, attrice
Jimmy Ghione, personaggio televisivo, attore e disc-jockey